Овечкинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Овечкино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 784 человека, в том числе 376 мужчин и 408 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 776 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Овечкино,
 станция Овечкино.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края